Skjold (norwegisch für Schild) steht für:
 Skjold (Schiff) (auch Skiold), dänisches Vollschiff
 Skjold-Klasse, eine Gruppe von Flugkörperschnellbooten der Norwegischen Marine

Skjold ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Skjold (1929–2003), norwegischer Jazzmusiker und Jazzposaunist

Siehe auch:
 Skiöld
 Skjöld
 Sköld